De UEFA Cupfinale van het seizoen 2001/02 is de 31e finale in de geschiedenis van de UEFA Cup. De wedstrijd werd gespeeld op 8 mei 2002 in De Kuip in Rotterdam. Feyenoord, dat als eerste Nederlandse club een internationale prijs won in 70' (de Europacup 1) en in 74' al de UEFA Cup won (eveneens als eerste Nederlandse club), nam het in eigen stadion op tegen het Duitse Borussia Dortmund.

Wedstrijdverslag
Reeds in de eerste helft kwam Feyenoord op voorsprong. De Rotterdammers kregen van de Portugese scheidsrechter Vítor Melo Pereira een strafschop na een overtreding van Jürgen Kohler, die hiervoor rood kreeg en het veld moest verlaten. De penalty werd door uitblinker Pierre van Hooijdonk benut. Diezelfde Van Hooijdonk maakte enkele minuten later ook de 2-0. De vrijetrappenspecialist plaatse een vrije schop van net buiten het strafschopgebied in de hoek. Eerder had hij al een vrije trap tegen de paal geschoten. Márcio Amoroso scoorde net na de pauze de aansluitingstreffer, maar Feyenoord was niet van slag. De Deense aanvaller Jon Dahl Tomasson prikte na 50 minuten de 3-1 binnen. De boomlange Tsjech Jan Koller zorgde niet veel later voor de 3-2 met een knappe volley van op zo'n 25 meter. Dortmund zette in het slot alles op alles, maar Feyenoord hield stand.

Wedstrijddetails

Externe link
RSSSF UEFA Cup results at Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

2002
Europacupvoetbal 2001/02
UEFA
Sportevenement in Rotterdam
Feyenoord
Borussia Dortmund